Bourneville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bourneville, Eure, departementet Eure i regionen Normandie,

USA 

 Bourneville (ort i USA), Ohio, Ross County, 

Robotskapade USAförgreningar